Szőke Katalin (1933–2017) úszó, eredeti nevén Homonnai Katalin
 Homonnai Katalin (1973 - ) színész, szinkronszínész, bábszínész